Desmodium racemosum, (Thunb.) DC. o Hylodesmum podocarpum, D. podocarpum è una pianta della famiglia delle leguminose, originaria del Giappone.

Note

Altri progetti

Desmodieae